Plaats in Indonesië
 Keyongan (Gabus), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Keyongan (Nogosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java